La caracole est à l’origine un terme de cavalerie. Pour ses différentes significations, voir :
 caracole (militaire), pour la manœuvre militaire ;
 caracole (équitation), pour l’exercice d’équitation.

La caracole est aussi le nom donné aux escargots dans certaines régions de Belgique. D'où :
 caracole (bière), une marque de bière belge brassée par la Brasserie Caracole.

Caracole désigne aussi : 
 Caracole, nom d'artiste de l'auteure-compositeure-interprète Carole Facal.
 Caracole, nom d'un personnage important du roman La Horde du Contrevent d'Alain Damasio.

Voir aussi